Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XIV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XIV. Gesetzgebungsperiode begann am 4. November 1975 und endete am 4. Juni 1979. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XIV. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

Einzelnachweise 

14